La désignation de Bayer Alpha Capricorni est partagée par deux étoiles de la constellation du Capricorne :
 Alpha1 Capricorni ;
 Alpha2 Capricorni, également appelée Algedi.

Ces deux étoiles forment une double optique, séparées de 0,11° dans le ciel nocturne et séparables à l’œil nu.

Homonymie stellaire
Constellation du Capricorne
Capricorni, Alpha